Золоти́й м'яч () — нагорода найкращому футболістові Європи, з 2007 року — найкращому футболістові світу. Від 1956 року її щороку присуджує французький журнал «France Football». До 1995 року нагороду давали тільки європейцям, після 1995 отримати приз міг будь-який гравець європейського клубу. 2007 року серед 50 кандидатів вперше з'явилися представники з-поза європейських клубів

Процедура 
Щороку «France Football» оприлюднює попередній список 30 футболістів-кандидатів (до 1995 року списку не було і журналісти могли назвати будь-кого, а в 1995—2006 роках було 50 кандидатів), з-поміж яких і вибирають переможця. До 2007 року право голосу мали представники тільки країн-членів УЄФА. З 2007 року правила змінили і відтепер голосують журналісти не лише з країн-членів УЄФА (по 1 представнику від кожної країни), а й країн, що хоча б раз виступали на чемпіонаті світу.

Голосує лише один представник від країни. Він вибирає 5 футболістів — за перше місце дають 5 очок, за друге — 4, за третє — 3, за четверте — 2 і за п'яте — 1 очко. Потім ці показники додають і переможцем стає гравець у якого найбільша сума очок.

Лауреатами «Золотого м'яча» були, зокрема, київські динамівці Олег Блохін і Ігор Бєланов і український футболіст Андрій Шевченко.

Об'єднання нагород 
Влітку 2010 року за спільним рішенням ФІФА і французького щотижневика «France Football» дві найпрестижніші індивідуальні нагороди у футболі — «Золотий м'яч» і звання гравця року ФІФА — об'єднані в одну. Новий приз вперше вручено 9 січня 2011 року гравцю іспанської «Барселони» — Ліонелю Мессі. Трофей називається Золотий м'яч ФІФА. З 2016 року нагороду знову окремо вручає видання «France Football».

Володарі та призери Золотого м'яча

Багаторазові переможці

Переможці за країнами

Переможці за клубами

Гравець століття 
В 1999, Франс Футбол вручив Пеле нагороду Найкращого футболіста 20-го століття за результатами голосування, в якому взяли участь усі колишні володарі Золотого м'яча, окрім Стенлі Метьюза, Омара Сіворі, Джорджа Беста (відмовились) та Льва Яшина (помер в 1990 році). Кожен голосуючий вибирав п'ять гравців, котрих вважав найкращими (1 місце = 5 балів, 5 місце = 1 бал); тим не менш, Альфредо Ді Стефано вибрав лише 1 місце, Платіні — двох найкращих гравців, а Джордж Веа поставив двох гравців на п'яте місце.

Додаткові нагороди 
В 2016 році, з нагоди 60-річчя нагороди, Франс Футбол опублікував список гравців, котрі заслужили нагороду, але не могли її отримати через те, що до 1995 року, «Золотий м'яч» вручався лише європейським гравцям. У всіх 12 випадках, найкращими вважалися гравці з Південної Америки; Пеле, Дієго Марадона, Гаррінча, Маріо Кемпес та Ромаріу були визнані альтернативними переможцями. Початкові переможці залишилися без змін.

Статистика з урахуванням додаткових нагород

Багаторазові переможці

Переможці за країнами

Переможці за клубами

Рейтинги лауреатів Золотого, Срібного та Бронзового м'ячів

Журнал France Football та Золотий м'яч ФІФА 1956—2022 

Пояснення
 За «Золотий м'яч» — 3 очки, «Срібний м'яч» — 2 очки, «Бронзовий м'яч» — 1 очко. У випадку рівності очок перевага надається більшій кількості «Золотих» або «Срібних» м'ячів. Також на місця впливає хронологічний фактор. Дані подані станом на 29.11.2021 р.''

Журнал France Football 1956—2009

Див. також 

 Футболіст року в Центральній та Східній Європі
 Футбольний тренер сезону в Європі
 Золотий м'яч (жінки)
 UEFA Men's Player of the Year Award
 UEFA Club Footballer of the Year
 Golden Boy
 Golden Player

Виноски

Джерела 
 Офіційна сторінка нагороди на сайті France Football  
 www.rsssf.com  
 Украинцы среди номинантов на «Золотой мяч»

Посилання 

 
Футбольні нагороди